Pietroniro ist der Familienname folgender Personen:

 Chad Pietroniro (* 1996), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Marco Pietroniro (* 1970), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Matteo Pietroniro (* 1998), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Phil Pietroniro (* 1994), italo-kanadischer Eishockeyspieler